Premberg ist der Name folgender Orte:

 Premberg (Teublitz), Ortsteil von Teublitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Premberg (Gemeinde  Gersdorf), Ortsteil von Gersdorf an der Feistritz, Bezirk Weiz, Steiermark